Фёдор Соколов:
 Соколов, Фёдор (Феодор; в монашестве Феофан; 1752—1832) — архимандрит РПЦ.
 Соколов, Фёдор Андреевич (1863—после 1936) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Соколов, Фёдор Борисович (род. 1982) — израильский фигурист.
 Соколов, Фёдор Кириллович (1752—1824) — московский архитектор, автор проектов здания Арсенала в Кремле и ансамбля Преображенского кладбища.
 Соколов, Фёдор Фёдорович (1841—1909) — петербургский историк-эллинист, филолог-классик и эпиграфист.